Петро́вский спуск:

 Петровский спуск — улица в Липецке, одна из центральных магистралей в центральной части города. Официальное название — Петровский проезд
 Петровский спуск (пристань) — официальное название пристани с вазами в центре Санкт-Петербурга у западного павильона Главного адмиралтейства.